Der Boxverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (BV MV) ist eine auf freiwilliger Grundlage beruhende gemeinnützige Vereinigung der selbständigen Vereine des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die den Amateurboxsport betreiben. Er ist ein Sportverband des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Landessportbundes M-V (LSB M-V). Der BV MV ist eigenständiges Mitglied des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV). Der Sitz und die Geschäftsstelle des BV MV befinden sich in Rostock.

Internationaler Medaillenspiegel

Ehrenvorstandsmitglieder 
 Norbert Scheffler († 2015)
 Hans Richert († 2009)

Ehrenmitglieder 
 Uwe Behrendt
 Wolfgang Nicolovius
 Gustav Baumgardt († 2018)
 Fiete von Thien
 Joachim Fischer
 Siegfried Kowalski († 2014)

Landestrainer 
 aktuell: Ralf Bünger
 2009 – 2016: Christian Morales
 1995 – 2008: Joachim Fischer
 1993 – 1995: Michael Timm
 1992: Uwe Behrendt

Nachwuchs-Boxturniere 
 U17/U19: Internationales Schweriner Boxturnier
 U17: Olympische Hoffnungen des Nordens
 U15: Ostseepokal

Bekannte Boxer aus der Region vor 1992 
 Sven Lange – Europameister 1989
 Andreas Zülow – Olympiasieger 1988
 Michael Timm – Europameister 1985
 Dieter Berg – Europameister 1985
 Richard Nowakowski – Olympiazweiter 1976, Olympiadritter 1980
 Jochen Bachfeld – Olympiasieger 1976
 Fritz Sdunek († 2014)

Weblinks 
 boxverband-mv.de Website des Boxverbandes Mecklenburg-Vorpommern

Boxverband
Sportverband (Mecklenburg-Vorpommern)
Boxen (Deutschland)
Sportverein (Rostock)